San Piero a Ponti, een plaats in de Italiaanse gemeente Campi Bisenzio in de metropolitane stad Florence
 San Piero a Sieve, een voormalige gemeente in de Italiaanse provincie Florence,regio Toscane
 San Piero Patti, een gemeente in de Italiaanse provincie Messina, regio Sicilië
 San Piero in Campo, een plaats in de gemeente Campo nell'Elba, op het eiland Elba